Jan Bratkowski ist der Name folgender Personen:

* Jan Bratkowski (Regisseur) (1931–2015), polnischer Theaterschauspieler und -regisseur
 Jan Bratkowski (Radsportler) (* 1975), deutscher Radrennfahrer